Ел Меските има више значења:

 Ел Меските, Хосе Карлос, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Меските, Гранха (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Меските (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Лорето, Јужна Доња Калифорнија), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Меските (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Меските (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Меските, Рестауранте (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Меските (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Меските (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Меските, Гранха Порсикола (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Меските, Буенос Аирес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Меските (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските, Ел Чапоте (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските, Барио ел Естабло (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Меските (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Меските (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Меските (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Меските (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Меските (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Меските (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Меските (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Меските (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Меските, Сан Мартин дел Меските (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Меските (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Меските (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Меските (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Меските (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Меските (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Меските (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Меските (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Меските (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меските (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меските (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меските, Гранха (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меските (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меските (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Меските (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Меските, Тамборес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Меските (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Меските (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Меските (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Меските (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Меските, Километро Треинта и Трес (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Меските (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Меските (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Меските (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Меските (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Меските (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Меските (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Меските (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Меските (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Меските (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Меските (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Меските (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Меските (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Меските (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Меските, Санта Марија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Меските (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските, Карлос Моктезума (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските, Мартин Авалос (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските, Чапинго (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските, Бенито Јањез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Меските (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските, Ел Варал (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Меските (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Меските, Роберто Ернандез (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Меските (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Меските (Лорето, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Меските (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику